Кярдла:
 Кярдла — город в Эстонии.
 Кярдла — аэропорт в Эстонии.
 Кярдла — метеоритный кратер, расположенный недалеко от города Кярдла.